Crosville steht für:
 Crosville Motor Company, britischer Automobilhersteller (1906–1908)

Crosville ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Crosville-sur-Douve, Département Manche
 Crosville-sur-Scie, Département Seine-Maritime
 Crosville-la-Vieille, Département Eure

Siehe auch:
 Crossville
 Grosville